Le Vanguerieae sono una tribù di piante da fiore, appartenenti alla famiglia delle Rubiaceae, sottofamiglia delle Ixoroideae, contenente circa 600 specie in 26 generi.

Descrizione 
Questa tribù comprende piante con tronco legnoso e sotterraneo, arbusti, alberi e rampicanti.

Biologia 
La tribù presenta un'ampia gamma di dimensioni floreali e forme di frutti, che fanno pensare a differenti adattamenti all'impollinazione ed alla disseminazione. Molte di queste specie sono probabilmente impollinate da insetti, ma almeno qualcuna delle specie del genere Fadogia sono impollinate da uccelli.

La commestibilità di molti frutti di queste piante fa pensare che esse vengano distribuite da animali.

Distribuzione e habitat 
La tribù è un comune ma importante costituente di molti diversi tipi di habitat. Specie di Vanguerieae si trovano sia in habitat estremamente umidi, come le foreste pluviali dell'Africa tropicale, che in habitat semidesertici come le zone del Corno d'Africa e di quelle della parte più meridionale del Madagascar. La tribù è presente ad altezze s.l.m. di oltre 2000 m, sulle montagne del Malawi e della Tanzania, ma anche a livello del mare lungo le coste del Sudafrica. Quest'ampia distribuzione si accompagna ad un ampio spettro di adattamenti morfologici.

Tassonomia
La tribù comprende i seguenti generi:

 Afrocanthium (Bridson) Lantz & B.Bremer (17 sp)
 Bullockia (Bridson) Razafim., Lantz & B.Bremer (6 sp)
 Canthium Lam. (101 sp)
 Cuviera DC. (24 sp)
 Cyclophyllum Hook.f. (37 sp)
 Eriosemopsis Robyns (1 sp)
 Everistia S.T.Reynolds & R.J.F.Hend. (1 sp)
 Fadogia Schweinf. (40 sp)
 Fadogiella Robyns (3 sp)
 Hutchinsonia Robyns (2 sp)
 Keetia E.Philipps (32 sp)
 Meyna Roxb. ex Link (10 sp)
 Multidentia Gilli (9 sp)
 Peponidium (Baill.) Arènes (47 sp)
 Perakanthus Robyns ex Ridl. (1 sp)
 Plectroniella Robyns (1 sp)
 Psydrax Gaertn. (80 sp)
 Pygmaeothamnus Robyns (2 sp)
 Pyrostria Comm. ex A.Juss. (59 sp)
 Robynsia Hutch. (1 sp)
 Rytigynia Blume (81 sp)
 Temnocalyx Robyns (1 sp)
 Vangueria Juss. (58 sp)
 Vangueriella Verdc. (18 sp)
 Vangueriopsis Robyns (5 sp)

Sinonimi

 Ancylanthos Desf. = Vangueria
 Clusiophyllea Baill. = Canthium
 Dinocanthium Bremek. = Pyrostria
 Dondisia DC. = Canthium
 Globulostylis Wernham = Cuviera
 Lagynias E.Mey. ex Robyns = Vangueria
 Leroya Cavaco = Pyrostria
 Lycioserissa Roem. & Schult. = Canthium
 Mesoptera Hook.f. = Psydrax
 Mitrastigma Harv. = Psydrax
 Neoleroya Cavaco = Pyrostria
 Pachystigma Hochst. = Vangueria
 Phallaria Schumach. & Thonn. = Psydrax
 Plectronia Lour. = Canthium, Peponidium, Psydrax
 Pseudopeponidium Homolle ex Arènes = Pyrostria
 Psilostoma Klotzsch ex Eckl. & Zeyh. = Canthium
 Rhopalobrachium Schltr. & K.Krause = Cyclophyllum
 Scyphochlamys Balf.f. = Pyrostria
 Tapiphyllum Robyns = Vangueria
 Vavanga Rohr = Vangueria

Filogenia
Il seguente albero filogenetico si basa sugli studi di filogenesi molecolare delle sequenze del DNA.

Usi 
La Vangueria madagascariensis,  o "tamarindo spagnolo" o "tamarindo delle Indie" viene coltivata per i suoi gustosi frutti ed l'unica specie di questa tribù, che viene utilizzata dall'uomo in misura apprezzabile.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Rubiaceae
Taxa classificati da Barthélemy Charles Joseph Dumortier